Juliette Atkinson ha battuto nel challenge round la detentrice del titolo Helen Hellwig 6-4, 6-2, 6-1

Tabellone

Challenge round

Torneo preliminare

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1895